ТП — абревіатура, що може означати наступне:

 Температура плавлення
 Тензорний процесор
 Тепловий пункт
 Технічний проєкт
 Технологічний процес
 Технічна підтримка
 Трансперсональна психологія
 Трансформаторна підстанція
 Торгівельний представник